Silva Escura pode ser:

 Silva Escura - freguesia no concelho da Maia, Portugal
 Silva Escura - freguesia no concelho de Sever do Vouga, Portugal

Desambiguação